Адриан Кройтору (; ) — румынский дзюдоист, чемпион Румынии, чемпион и призёр чемпионатов Европы, призёр чемпионатов мира, участник трёх Олимпийских игр (1992, 1996, 2000).

Биография 
Адриан Кройтору родился 24 февраля 1971 года.

Карьера 
Выступал в полутяжёлой весовой категории (до 90 кг). В 1993-2001 годах девять раз становился чемпионом Румынии. Чемпион (2000), серебряный (1992) и бронзовый (1991, 1994) призёр чемпионатов Европы. Дважды (в 1993 и 1999 годах) становился бронзовым призёром чемпионатов мира.

На летних Олимпийских играх 1992 годах в Барселоне в  Адриан победил в первом раунде американца Джозефа Уонага, но уже на стадии 1/16 финала проиграл будущему вице-чемпиону Паскалю Тайо из Франции. В утешительной сетке он одержал три победы: над венгром Каролем Корбелем, кубинцем Андресом Франко и швейцарцем Даниэлем Кистлером, но в матче за бронзу с оценкой иппон победу одержал канадец Николя Жиль. Кройтору остался на пятом месте.

На следующей Олимпиаде в Атланте также стал пятым в . Румынский дзюдоист дошёл до полуфинала, победив олимпийского чемпиона японца Хидэхико Ёсида, украинца Руслана Машуренко, француза Дарселя Яндзи, а затем уступил Армену Багдасарову из Узбекистана. В поединке за бронзовую медаль Кройтору проиграл нидерландскому дзюдоисту Марку Хёйзинге, который уже в первом раунде проиграл будущему олимпийскому чемпиону и шёл по утешительной сетке.

На последней для себя летней Олимпиаде 2000 года в Сиднее занял девятое место в , дойдя до четвертьфинала. Там он вновь проиграл Хёйзинге, который затем завоевал золото. До четвертьфинала Кройтору победил доминиканца Висбарта Жеральдино и россиянина Дмитрия Морозова.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионы Румынии по дзюдо
Чемпионы Европы по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2000 года